Юэ Дюпавийон () — французская фамилия. Известные носители: Юэ Дюпавийон, Альфред (1829—1907) — французский ботаник.
 Юэ Дюпавийон, Эдуард (1819—1908) — французский ботаник.